Zenker kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Albert von Zenker
 Jonathan Carl Zenker

Robotskapade auktorsförkortningar